Blendung (Purwodadi)
 Blendung (Ulujami)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing